Sue steht für:

 Sue (Vorname), weiblicher Vorname
 Sue (Fukuoka), japanische Gemeinde im Landkreis Kasuya in der Präfektur Fukuoka
 Sue (Dinosaurier), ein fossiles Skelett eines Tyrannosaurus rex
 Sue – Eine Frau in New York, US-amerikanischer Spielfilm (1997)
 Sue-Jur, Fluss im Südsudan
 Sue Island, Koralleninsel zwischen Australien und Papua-Neuguinea

Sue ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Sue (1804–1857), französischer Schriftsteller
 Jean-Joseph Sue (1710–1792), französischer Anatom und Chirurg
 Pierre Sue (1739–1816), französischer Anatom
 Terry Sue-Patt (1964–2015), britischer Schauspieler

SUE steht als Abkürzung für:
 Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis in der klinischen Forschung
 Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Abkürzung